Ad Wouters (kunstenaar): Nederlands kunstenaar.
 Ad Wouters (amateur-archeoloog): Nederlands amateur-archeoloog.